Rio Tinto Group, Brits-Australisch mijnbouwbedrijf
 Río Tinto, een rivier in Spanje
 Rio Tinto (Esposende), een freguesia van de Portugese gemeente Esposende
 Rio Tinto (Gondomar), een freguesia van de Portugese gemeente Gondomar
 Rio Tinto (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Rio Tinto (Litoral Norte), een gemeente in de Braziliaanse microregio Litoral Norte in de metropool rond de stad João Pessoa
 Rio Tinto (voetbalclub), een voetbalclub uit Zimbabwe
 Rio Tinto Stadium, een voetbalstadion in Sandy (Verenigde Staten)